Обруб — название географических объектов.

Белоруссия

Населённые пункты
 Обруб — деревня в Лунинецком районе Брестской области.
 Обруб — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Обруб — деревня в Обрубском сельсовете Глубокского района Витебской области.
 Обруб — деревня в Псуевском сельсовете Глубокского района Витебской области.
 Обруб — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Россия

Населённые пункты
 Обруб — посёлок в Красногорском районе Брянской области.
 Обруб — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Обруб — деревня в Андреапольском районе Тверской области.

Улицы
 Обруб — улица в центре Томска.